Columbus Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Columbus Municipal Airport (Indiana)
 Columbus Municipal Airport (Nebraska)
 Columbus Municipal Airport (New Mexico)
 Columbus Municipal Airport (North Dakota)
 Columbus County Municipal Airport